L'Étalon noir est une série de romans animaliers pour la jeunesse écrit par Walter Farley. 

Cette œuvre littéraire a ensuite été adaptée au cinéma, à la télévision et en bandes dessinées :
 L'Étalon noir est une série de bandes dessinées sur un scénario de Robert Génin et un dessin de Michel Faure
 L'Étalon noir (The Black Stallion) : film américain de Carroll Ballard (1979)
 Le Retour de l'étalon noir (The Black Stallion Returns) : film américain de Robert Dalva (1983), suite du film L'Étalon noir
 La Légende de l'étalon noir (The Young Black Stallion) : film de Simon Wincer et Jeanne Rosenberg (2003)
 L'Étalon noir (The Black Stallion) : série télévisée franco-canadienne